Gum (materiaal), gebruikt om potloodlijnen mee te verwijderen
 Gum (maankrater), een krater op de maan
 Gum Air, een Surinaamse luchtvaartmaatschappij
 Gum, de voetbalnaam van de Braziliaanse voetballer Welington Pereira Rodrigues
 GUM, het Gents Universiteitsmuseum
 Jay Watson

Zie ook 
 GOeM, een warenhuis in Moskou
 Gom (doorverwijspagina)